Бјеловац се може односити на:

Босна и Херцеговина:
 Бјеловац, насеље у Општини Братунац, Република Српска

Хрватска:

 Доњи Бјеловац, насеље у општини Доњи Кукурузари, Сисачко-мословачка жупанија
 Горњи Бјеловац, насеље у општини Доњи Кукурузари, Сисачко-мословачка жупанија